

Persone 
 Andrea Ferretto (1864-1942), musicista
 Arturo Ferretto (1867-1928), storico
 Giuseppe Antonio Ferretto (1899-1973), ecclesiastico
 Erminio Ferretto (1915-1945), partigiano

Altro 
 Ferretto da pasta – strumento usato per preparare alcuni ti di pasta
 Ferretto Nome comune sinonimo di elateridi

Altri progetti